Rhys Gemmell ha battuto in finale Alfred Hedeman 7-5 6-1 6-4.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1921